Battaglia di Cartagine – battaglia combattuta durante la terza guerra punica e finita nel 146 a.C.
 Battaglia di Cartagine – battaglia combattuta nel 238 che segnò la fine del regno di Gordiano I e Gordiano II
 Battaglia di Cartagine – battaglia combattuta nel 698 tra un corpo di spedizione bizantino e l'esercito del quinto Califfo Omayyade